Åkerby (Södertälje), een plaats in de Zweedse gemeente Södertälje
Åkerby (Tierp), een plaats in de Zweedse gemeente Tierp